Luisa Hipólita Grimaldi (París, 10 de noviembre de 1697-ibídem, 29 de diciembre de 1731) fue brevemente princesa soberana de Mónaco, del 20 de enero al 29 de diciembre de 1731. Era hija de Antonio I de Mónaco y de su esposa, María de Lorena (1674-1724), hija de Luis I d'Armagnac y de su esposa, Catherine de Neufville de Villeroy.

Descendencia

Contrajo nupcias el 20 de octubre de 1715 con Jacques François Leonor de Goyon, conde de Matignon, conde de Torigni (1689-1751), tuvieron nueve hijos:

Antonio Carlos (1717-1718), marqués de Baux y conde de Matignon.
Carlota Teresa (1719-1790), monja en un convento de París. 
Honorato III (1720-1795). 
Carlos Augusto (1722-1749), conde de Carladès y Matignon.
Jaime (1723). 
 Luisa Francisa (1724-1729), señora des Baux.
Francisco Carlos (1726-1743), conde de Torigni.
Carlos Mauricio (1727-1798), conde de Valentinois, nupcias con Marie Christine de Rouvroy. 
María Francisca Teresa (1728-1743), señora d'Estouteville.

Luisa Hipólita falleció el mismo año que su padre.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Castillo de Plessis Chivré

Príncipes de Mónaco
Monegascas del siglo XVIII